

Cinema 
 La bestia – film del 1955 diretto da Fred F. Sears
 La bestia – film del 1975 diretto da Walerian Borowczyk

Letteratura 
 La bestia (Odjuret) – romanzo di Anders Roslund e Börge Hellström del 2004

Personaggi 
 La Bestia – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 La Bestia – personaggio di Angel

Pagine correlate 
Bestia